Pürschütz ist der Name folgender Orte:

 Großpürschütz, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kleinpürschütz, Ortsteil von Großpürschütz im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 deutscher Name der Gemeinde Prštice in Tschechien